Mielcarz

Osoby o nazwisku Mielcarz
 Maciej Mielcarz
 Magdalena Mielcarz

Postacie fikcyjne
 Ada Mielcarz – główna bohaterka w serialu Nowa